Antoni Złotnicki może dotyczyć:
 Antoni Złotnicki (literat)
 Antoni Polikarp Złotnicki (ok. 1750–1830), poseł podolski na Sejm Czteroletni, chorąży czerwonogrodzki, przeciwnik Konstytucji 3 Maja, konfederat targowicki ()